USS Anchorage — кораблі ВМС США, названі на честь міста Анкоридж (Аляска).

 USS Anchorage (LSD-36)  — десантний корабель-док типу «Анкоридж». На службі протягом 1969-2003 років. Потоплений як мішень 2010 року.
 USS Anchorage (LPD-23) — десантний транспорт-док типу «Сан-Антоніо» . Збудований 2013 року. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни